

Onomastica
Marco Antonio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Marco Antonio – politico e generale romano durante il periodo della Repubblica, triunviro
Marco Antonio Cretico – politico e militare romano, padre di Marco Antonio e figlio di Marco Antonio Oratore.
Marco Antonio Gnifone – grammatico romano proveniente dalla Gallia, vissuto a cavallo del 100 a.C.
Marco Antonio Felice – procuratore romano della provincia di Giudea dal 52 al 60, successore di Ventidio Cumano
Marco Antonio Oratore – politico, generale e oratore romano
Marco Antonio Primo – politico e generale romano
Marco Antonio Polemone – filosofo greco anticosofista della cosiddetta Seconda Sofistica
Marco Antônio – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, campione del mondo nel 1970 con la Nazionale brasiliana

Pagine correlate
Marcantonio (disambigua)
Marcantonio Colonna